Ловинац може бити:

 Ловинац, насељено мјесто и средиште истоимене општине у Лици, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Ловинац (Поличник), насељено мјесто у саставу општине Поличник, Задарска жупанија, Република Хрватска